«Минута молчания» — советский художественный фильм 1971 года режиссёра Игоря Шатрова по повести Анатолия Рыбакова «Неизвестный солдат».

Сюжет 
В широком поле безымянная могила солдата Великой Отечественной войны оказалась на пути дорожных строителей. Передовикам нельзя останавливаться ни на минуту: потревоженную могилу перенесли и построили новое надгробье. Но павшего героя нельзя оставить без имени, поэтому выяснить имя и прошлое солдата поручают молодому рабочему Сергею Крашенинникову (Александр Кавалеров). Поиски будут трудными, но Сергею удалось восстановить трагическую хронику произошедшей здесь смертельной схватки с фашистским врагом, раскрыв подробности подвига пятерых солдат, вернув им имена и заслуженную бессмертную славу.

В ролях

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Анатолий Рыбаков
 Режиссёр: Игорь Шатров
 Оператор: Владимир Архангельский
 Композитор: Марк Фрадкин
 Художник: Альфред Таланцев
 Директор картины: Аркадий Кушлянский

Критика 
Статья с обзором фильма была опубликована в конце декабря 1971 года в газете «Советская культура».

Примечания

Ссылки 
 «Минута молчания» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Фильмы СССР 1971 года
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы Игоря Шатрова
Экранизации произведений Анатолия Рыбакова
Фильмы о Великой Отечественной войне
Фильмы на русском языке